Buhse ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Alexander Buhse (1821–1898), baltischer Botaniker und Pflanzensammler
 Karl-Heinz Buhse (* 1932), deutscher Landrat
 Rudolf Gustav Buhse (1905–1997), deutscher Soldat
 Walter Buhse (1900–1979), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Buhs
 Buse
 Buss
 Busse (Familienname)

Familienname
Deutscher Personenname